Airbus A310 – aeroplano (medio raggio)
 Alpine A310 – autovettura